Glover Island kan syfta på följande platser:

Grenada 

 Glover Island (ö i Grenada), Saint George,

Kanada 

 Glover Island, Newfoundland, ö, 

Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar